Gondol kan syfta på:

 Gondol – en långsmal flatbottnad venetiansk båt
 Gondol (korg) – en korg eller hytt avsedd för passagerare, under en luftballong, i en linbana, i vissa tivolianordningar eller ett luftskeppform
 Gondol (transportör) – en öppen eller täckt plattform som fungerar som transportör i en hängfärja 
 Gondolbana – en sorts linbana (främst klassad som skidlift) med gondoler för passagerare
 Motorgondol – utbuktande eller utanpåliggande motorutrymme till en maskinkonstruktion
 1891 Gondola – en asteroid i huvudbältet